Дружба — село в Целинном районе Алтайского края. Административный центр сельского поселения Дружбинский сельсовет.

География 
Расположено на реке Марушка, в 22 км к юго-западу от районного центра села Целинное.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 76 %.

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Алтайский край)